L'Otters International JSW ISC 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash Otters International JSW ISC qui se déroule du  au  à Bombay. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Akanksha Salunkhe. 

Annie Au l'emporte en finale face à Joshna Chinappa.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 

 Page PSA

Compétition de squash à Bombay
Sport en Inde en 2016
Squash en 2016
Sport en septembre 2016
Sport en octobre 2016